Ippia di Elide, filosofo e matematico greco vissuto nel V secolo a.C.
Ippia, figlio di Pisistrato e tiranno di Atene, vissuto fra VI e V secolo a.C.
Ippia viene anche usato come appellativo di Minerva e di Giunone

Hanno questo nome anche due dialoghi di Platone che si riferiscono a Ippia di Elide:
Ippia maggiore
Ippia minore